Sidr (Sudr, Ras Sudr) – miejscowość i przylądek w Egipcie, na Synaju
 Sidr (As-Sidr) – miasto w Libii, port naftowy
 Sidr – cyklon na Oceanie Indyjskim w 2007 roku.